APS — аббревиатура, которая может означать:

 American Peony Society — Американское общество пионов;
 American Philatelic Society — Американское филателистическое общество;
 American Philosophical Society
 American Physical Society — Американское физическое общество;
 Advanced Photon Source — ускорительный комплекс, источник синхротронного излучения в Аргоннской национальной лаборатории;
 Advanced Photo System — усовершенствованная фотосистема, рассчитанная на фотоплёнку шириной 24 мм;
 Armor-Piercing Shell — бронебойный снаряд;
 Advanced Planning & Scheduling — программное обеспечение для производственного планирования;
 Antennas and Propagation Society (AP-S) — Общество антенн и распространения радиоволн Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE);
 Application Packaging Standard — стандарт пакетов автоматической установки для модели SaaS;
 APS 95 — хорватский автомат, разработанный на основе израильского автомата Galil;
 APS-H — формат сенсора цифровых фотоаппаратов;
 APS-C — формат сенсора цифровых фотоаппаратов.

См. также 
 АПС